Jméno Filip V. může znamenat:
 Filip V. Španělský (1683–1746) – španělský král
 Filip V. Francouzský (1291/1293 – 1322) – francouzský král
 Filip V. Makedonský (221–179 př. n. l.) – makedonský král
 Filip V. Burgundský (1527–1598) – vévoda burgundský a jako Filip II. Španělský král španělský

Rozcestníky - panovník